Radnitzky ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Radnitzky-Mandlick (1864–1932), österreichische Pianistin und Klavierpädagogin
 August Radnitzky (1810–1897), österreichischer Schriftsteller
 Carl Radnitzky (1818–1901), österreichischer Medailleur
 Emmanuel Radnitzky, bekannt als Man Ray (1890–1976), amerikanischer Fotograf, Filmregisseur, Maler und Objektkünstler
 Franz Radnitzky (1855–1924), österreichischer Violinist und Musikpädagoge
 Gerard Radnitzky (1921–2006), deutscher Philosoph